Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Björn Borg 6-3, 4-6, 7-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1973